Кубок Італії з футболу 1975—1976 — 29-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 36 італійських клубів. У фіналі «Наполі» виграв у «Верони» і вдруге завоював Кубок Італії.

Календар

Перший груповий раунд 
Минулорічний переможець Кубка «Фіорентіна» автоматично пройшов до наступного раунду.

Група 1 

Результати

Група 2 

Результати

Група 3 

Результати

Група 4 

Результати

Група 5 

Результати

Група 6 

Результати

Група 7 

Результати

Другий груповий турнір

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Фінал

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1975–1976
Італія
Італія
1975 в італійському спорті
1976 в італійському спорті